J91 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Alt Emporda Observatory, di Figueres